LEC — аббревиатура, может означать:

 League of Legends European Championship